Сан Висенте Уно има више значења:

 Сан Висенте Уно (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Висенте Уно (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику